Carlos Gutiérrez puede referirse a:

 Carlos Gutiérrez (s.XIX), diplomático centroamericano;
 Carlos M. Gutiérrez (1953-), secretario de comercio de Estados Unidos en el segundo periodo de G. W. Bush;
 Carlos Gutiérrez Armas (1990-), futbolista mexicano;
 Carlos Gutiérrez Galindo (18??-1916), militar mexicano;
 Carlos Gutiérrez Sepúlveda (1948-2006), artista chileno;
 Carlos José Gutiérrez (n/d), abogado costarricense;
 Carlos José Gutiérrez (1939-), futbolista mexicano;
 Carlos José Gutiérrez de los Ríos (n/d), sexto conde de Fernán Núñez, diplomático español;
 Carlos Gutiérrez de los Ríos (n/d), séptimo conde de Fernán Núñez y I duque del mismo nombre, diplomático español.
 Carlos María Gutiérrez (1926-1991), escritor, periodista y caricaturista uruguayo.
 Carlos Alberto Gutiérrez (1995-), futbolista panameño;